Gloria Frizza –  calciatrice italiana
 Riccardo Frizza – direttore d'orchestra italiano